Соревнования по бегу на 400 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 18—19 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

Действующим зимним чемпионом мира в беге на 400 метров являлся Павел Маслак из Чехии.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышли 28 легкоатлетов. Чемпион США Вернон Норвуд и сильный багамец Майкл Мэтью (олимпийский чемпион в эстафете) были дисквалифицированы за выход за пределы беговой дорожки во время своих забегов.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 400 метров у мужчин состоялся 19 марта 2016 года. Лидер сезона Бралон Таплин из Гренады очень быстро начал первую половину дистанции — 20,89. Его темп поддержал чех Павел Маслак, который смог сохранить больше сил на финиш и успешно отстоял свой титул чемпиона мира. Таплин же на заключительных метрах пропустил вперёд Абдалелаха Харуна и Деона Лендора и остался за чертой призёров.

Примечания

Ссылки 
 

бег